Die Fußball-Sachsenliga 2018/19 war die 29. Spielzeit der höchsten Spielklasse des Sächsischen Fußballverbandes.

Teilnehmer 

An der Spielzeit 2018/19 nahmen insgesamt 16 Vereine teil. Diese sind wie folgt:
 der Absteiger aus der Oberliga Nordost 2017/18 aus dem Gebiet Sachsen:
  SV Einheit Kamenz

 die verbleibenden Mannschaften aus der Sachsenliga 2017/18:
 Großenhainer FV 90
  FC Grimma
  FC 1910 Lößnitz
 FV Eintracht Niesky
  Kickers 94 Markkleeberg
  BSG Stahl Riesa
  VfL Pirna-Copitz
  Radebeuler BC 08
  SSV Markranstädt
  BSC Rapid Chemnitz
 VfB Empor Glauchau

 die Aufsteiger aus der Landesliga Sachsen 2017/18:
 SG Taucha 99 (3. & Aufsteiger Landesklasse Nord)
  Germania Mittweida (Meister & Aufsteiger Landesklasse Mitte)
 FSV 1990 Neusalza-Spremberg (2. & Aufsteiger Landesklasse Ost)
  SV Olbernhau (Meister & Aufsteiger Landesklasse West)

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website
 Abschlusstabelle auf Kicker.de

Einzelnachweise 

Sachsenliga 2018 19
2018